Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1936 года в лёгком весе (до 66 килограммов) прошли в Берлине с 6 по 9 августа 1936 года в «Германском Зале». 

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу по очкам борец получал один штрафной балл, за поражение по очкам со счётом 2-1 два штрафных балла, за поражение со счётом 3-0 или чистое поражение — три штрафных балла. Борец, набравший пять штрафных баллов, из турнира выбывал. Тот круг, в котором число оставшихся борцов становилось меньше или равно количеству призовых мест, объявлялся финальным, и борцы, вышедшие в финал, проводили встречи между собой. В случае, если они уже встречались в предварительных встречах, такие результаты зачитывались. Схватка по регламенту турнира продолжалась 20 минут.

В лёгком весе боролись 18 участников. Явным фаворитом чемпион Европы 1935 года Лаури Коскела. На медали также могли бы претендовать серебряный призёр предыдущих игр Абрахам Курланд (будучи евреем, пропускал эти игры) и чемпион Европы 1933 и 1934 годов Аарне Рейни (перешёл в полулёгкий вес). Из известных конкурентов у Коскелы оставался лишь олимпийский чемпион-1928 Вольдемар Вяли. 

Лаури Коскела без поражений прошёл турнир, и стал чемпионом игр, даже не участвуя в финале. А Вольдемар Вяли во встрече за «серебро» проиграл Йозефу Герде

Призовые места  

  Лаури Коскела  
  Йозеф Герда   
  Вольдемар Вяли

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Финал

Ссылки  
 Wrestling at the 1936 Berlin Summer Games:Men's Lightweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Борьба на летних Олимпийских играх 1936